Die Football League First Division 1968/69 war die 70. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 10. August 1968 und endete am 17. Mai 1969.

Leeds United gewann mit sechs Punkten Vorsprung vor dem FC Liverpool die erste englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Von den beiden Aufsteigern Ipswich Town und Queens Park Rangers konnte nur der Klub aus Ipswich die Klasse halten; neben „QPR“ musste Leicester City den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Crystal Palace und Derby County ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||17
||17
||18
||16
||19
||21
||20
||23
||27
||24
||21
||26
||23
||26
||22
||27
||25
||24
||22
||20
||23
||26

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Leeds United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1968/69 für Leeds United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Martin Jarred, Malcolm Macdonald: Leeds United. A Complete Record. Includes Leeds City 1904–1919. Breedon, Derby 1996, ISBN 1-85983-061-7.

Weblinks 
 England 1968-69 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1968/69
Fußballsaison 1968/69